CSLC peut désigner :
 Le conseil supérieur de la liberté de communication, l'organisme de régulation des médias au Congo-Brazzaville.

Sigle de 4 caractères